Истья — река в Московской и Калужской областях России, приток Нары.
 Истья — река в Рязанской области России, приток Оки.